

Astronomia 
 6363 Doggett – asteroide della fascia principale

Persone 
 Bill Doggett – pianista statunitense
 Lloyd Doggett – politico e magistrato statunitense

Personaggi immaginari 
 John Doggett – personaggio della serie televisiva X-Files